Завья́лово — название населённых пунктов в России:

 Завьялово — село в Завьяловском районе Алтайского края.
 Завьялово — село в Искитимском районе Новосибирской области.
 Завьялово — село в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Завьялово — село в Знаменском районе Омской области.
 Завьялово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Завьялово — деревня в Ишимском районе Тюменской области.
 Завьялово — село в Завьяловском районе Удмуртии.